Cyril Miranda (ur. 25 marca 1985 w Le Sentier) – francuski biegacz narciarski pochodzenia szwajcarskiego, zawodnik klubu SC Bois d’Amont.

Kariera 
Cyril Miranda urodził się w Szwajcarii, ale reprezentuje Francję. Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się 4 stycznia 2003 roku podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego w szwajcarskiej miejscowości Campra, gdzie w sprincie techniką dowolną zajął 99. miejsce. W 2004 roku wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Stryn, gdzie indywidualnie plasował się poza czołową trzydziestką, a w sztafecie był jedenasty. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Rovaniemi wspólnie z kolegami z reprezentacji zdobył brązowy medal w sztafecie, a w biegu łączonym na 20 km był ósmy. Kolejny medal zdobył podczas mistrzostw świata młodzieżowców w Malles Venosta, zajmując drugie miejsce w sprincie stylem dowolnym. W Pucharze Świata zadebiutował 16 grudnia 2006 roku w La Clusaz, kiedy nie ukończył biegu na 30 km stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty zdobył 28 stycznia 2007 roku w Otepää, zajmując siedemnaste miejsce w sprincie klasykiem. Nigdy nie stanął na podium zawodów PŚ. W klasyfikacji generalnej najlepiej wypadł w sezonie 2007/2008, który ukończył na 62. miejscu. W 2007 roku wziął udział w mistrzostwach świata w Sapporo, zajmując dwunaste miejsce w sprincie indywidualnym i jedenaste w drużynowym. Najlepszy wynik na imprezach tego cyklu osiągnął podczas rozgrywanych w 2009 roku mistrzostw świata w Libercu, gdzie był piąty w sprincie drużynowym. W 2010 roku brał udział w igrzyskach olimpijskich w Vancouver, gdzie był szesnasty w sprincie indywidualnym i siódmy w drużynowym.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium  
Jak dotąd Miranda nie stał na podium zawodów PŚ.

Miejsca w poszczególnych zawodach 
stan po zakończeniu sezonu 2014/2015

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Francuscy biegacze narciarscy
Francuscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1985
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2007